Гирадо:

 Гирадо, Гийом (род. 1986) — французский регбист
 Гирадо, Нина (род. 1980) — филиппинская певица